twee historische merken van motorfietsen
 Propul (Keulen) 
 Propul (Levallois)